Про-лига Ирана 2002/2003 () — 21-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 17 октября 2002 года и закончился 22 июня 2003 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2002/03 на сайте persianleague.com 
 Сезон 2002/03 на сайте iplstats.com 
 Чемпионат Ирана на rsssf.com 

2002/2003
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2002 году
Спорт в Иране в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003